Holi (Lahewa), plaats in het bestuurlijke gebied Nias Utara in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië
 Holi (Ulugawo), plaats in het bestuurlijke gebied Nias in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië
 Holi-Phagwa, Hindoeïstisch lentefeest

Films 
 Holi Ayee Re, Indiase film uit 1970 door Harsukh Jagneshwar Bhatt
 Holi (film), Indiase film uit 1984 door Ketan Mehta
 Basanta Utsav (film), Indiase film uit 2013 door Rhitobrata Bhattacharya

Personen 
 Juma Al Holi, Emiratisch voetbaldoelman